Eagle Nest ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eagle Nest (Idaho)
 Eagle Nest (Michigan)
 Eagle Nest (New Mexico)
 Eagle Nest (New York)
 Eagle Nest (North Dakota)

in Neuseeland
 Eagle Nest (Neuseeland)

Siehe auch:
 Eagles Nest
 Eagle Nest Island